Alchemy est un mot anglais qui se traduit par alchimie.

Jeu vidéo 
 Alchemy est aussi un jeu vidéo pour Microsoft Windows et Mac OS X édité par PopCap Games sorti en .

Informatique 
 Alchemy est le nom d'un processeur basse consommation produit par la société AMD.

Album 
 Alchemy est un album du groupe de musique Dire Straits sorti le .
 Alchemy est un album de hard-rock du guitariste Yngwie Malmsteen sorti en 1999.

Voir aussi